Arzobispo vicegerente es el título propio del vicario general de la diócesis de Roma.

Rol y funciones 
El papa, obispo de la diócesis romana, delega el ejercicio del ministerio episcopal al cardenal vicario, que de facto ejerce las funciones de obispo de Roma. Al igual que para cada diócesis, también el cardenal vicario es coadiutor de un vicario general, llamado "arzobispo vicegerente", que «ejerce la jurisdicción ordinaria vicaria en estrecha comunión constante junto con el Cardenal Vicario».

Las funciones y las tareas del arzobispo vicegerente se recogen en la constitución apostólica Ecclesia in Urbe, publicada por Juan Pablo II el 1 de enero de 1998:
 ayuda, junto con los obispos auxiliares, al cardenal vicario en el ejercicio de sus responsabilidades (art. 14);
 asume el gobierno de la diócesis de Roma con pleno poder cuando el cardenal vicario está ausente o está impedido para el ejercicio de sus funciones (art. 15);
 su oficina permanece en régimen de sede vacante a la muerte o dimisión del papa (art. 16);
 es miembro del consejo episcopal de la diócesis de Roma (art. 19);
 preside, en sustitución del cardenal vicario, la Junta diocesana de los asuntos económicos (art. 22);
 en situación por impedimento o por ausencia del cardenal vicario, ejerce la total potestad sobre los tribunales de la diócesis de Roma (art. 32).

Episcopologio 
Hacia 1961 el único colaborador, con dignidad episcopal, junto al cardenal vicario, era el arzobispo vicegerente, que todavía hoy tiene el título de abad comendatario de San Lorenzo extramuros. 

Tan sólo en dos periodos ha habido dos vicegerentes, de 1953 al 1960  con los arzobispos Ettore Cunial y Luigi Traglia, y del 1969 a 1972 con los arzobispos Ettore Cunial y Ugo Poletti.
 Marcantonio Maffei † (1560 - enero de 1566)
 Alfonso Binarini † (1566 - ?)
 ...
 Giulio Erizos † (mencionado en el 1587)
 Pietro Antonio Visdomini † (octubre de 1588 - noviembre de 1592)
 Marcantonio Salomoni † (1593 - septiembre de 1594)
 Fabrizio Mandosi † (15 de octubre de 1594 - agosto de 1596)
 Ludovico Lambertini † (26 de agosto de 1596 - abril de 1597)
 Alessandro Ludovisi † (2 de abril de 1597 - mayo de 1598)
 Paolo De Curtis † (mayo de 1598 - 11 de octubre de 1600)
 Berlinghiero Gessi † (11 de octubre de 1600 - 12 de mayo de 1607)
 Cesare Fiel † (1607 - ?)
 ...
 Antonio Ricciulli † (noviembre de 1627 - mayo de 1632)
 Antonio Tornelli † (1632 - ?)
 ...
 Giambattista Altieri † (14 de febrero de 1637 - 27 de marzo de 1643)
 ...
 Marcello Anania † (1654 - ?)
 Marco Gallos † (julio de 1666 - febrero de 1667)
 Giacomo de Angelis † (27 de febrero de 1667 - 2 de septiembre de 1686)
 ...
 Sperello Sperelli † (enero de 1693 - junio de 1698)
 Domenico Belisario de Bellis † (1698 - 17 de enero de 1701)
 Domenico Zauli † (1701 - 1712)
 Niccolò Caracciolo † (4 de diciembre de 1712 - 16 de diciembre de 1715)
 ...
 Nunzio Baccari † (antes del 1723 - 11 de enero de 1738)
 Filippo Carlo Espada † (19 de diciembre de 1738 - 8 de enero de 1742)
 Ferdinando Maria de' Rojos † (8 de enero de 1742 - 24 de septiembre de 1759)
 Domenico Giordani † (24 de septiembre de 1759 - septiembre de 1773)
 Francesco Antonio Marcucci † (19 de enero de 1774 - 12 de abril de 1786)
 Francesco Saverio Passari † (mencionado del 1787 al 1798)
 Bendecido Fenaja † (1800 - 20 de diciembre de 1812)
 Cándido Maria Frattini † (8 de julio de 1814 - 29 de septiembre de 1821)
 Giuseppe de la Puerta Rodiani † (2 de octubre de 1821 - 5 de febrero de 1833)
 Antonio Platos † (5 de febrero de 1833 - 19 de febrero de 1841)
 Giuseppe Maria Vespignani † (5 de junio de 1841 - 24 de enero de 1842)
 Giovanni Giuseppe Canales † (24 de enero de 1842 - 1 de enero de 1851)
 Antonio Ligi Bussi, O.f.m.conv. † (febrero de 1851 - 9 de septiembre de 1862)
 Pietro de Villanova Castellacci † (1862 - 1868)
 Giuseppe Angelini † (21 de diciembre de 1868 - 8 de enero de 1876)
 Giulio Lentos † (28 de enero de 1876 - 23 de octubre de 1895)
 Francesco de Paola Cassetta † (29 de noviembre de 1895 - 22 de junio de 1899)
 Giuseppe Ceppetelli † (24 de julio de 1899 - 12 de marzo de 1917)
 Giuseppe Palica † (25 de abril de 1917 - 16 de diciembre de 1936)
 Luigi Traglia † (21 de diciembre de 1936 - 28 de marzo de 1960)
 Ettore Cunial † (28 de marzo de 1960 - 19 de diciembre de 1972)
 Luigi Rovigatti † (10 de febrero de 1973 - 13 de enero de 1975)
 Giovanni Canestri † (8 de febrero de 1975 - 22 de marzo de 1984)
 Ennio Appignanesi † (3 de julio de 1985 - 21 de enero de 1988)
 Remigio Ragonesi † (6 de julio de 1991 - 19 de julio de 1996)
 Cesare Nosiglia (19 de julio de 1996 - 6 de octubre de 2003)
 Luigi Moretti (17 de octubre de 2003 - 10 de junio de 2010)
 Filippo Iannone, O.carm. (31 de enero de 2012 - 11 de noviembre de 2017)
 Gianpiero Palmieri (19 de septiembre de 2020 - 29 de octubre de 2021)

Notas

Véase también 
 Diócesis de Roma
 Cardenal vicario

 
Diócesis de Roma